Ерман — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Ерман, Борис Александрович (1927—2002) — советский и российский учёный, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области патогенеза вирусных инфекций.
 Ерман, Лев Константинович (1914—1974) — советский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Ерман, Самарий Исаакович (1896—1922) — российский революционер, председатель Кременчугского ревкома, член ВЦИК.
 Ерман, Яков Зельманович (1896—1918) — российский революционер, председатель Царицынского совета, член ВЦИК.

Топоним 
 Ерман — село в Дзауском районе Южной Осетии.

См. также 
 Эрман